Пайл () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1946) — канадский ватерполист, участник Олимпийских игр (1972).
  — американский биохимик, Стерлингский профессор молекулярной биологии (с 2018), член Американской академии искусств и наук (с 2005).
 Пайл, Артимус (род. 1948) — американский барабанщик.
  (? — 1898) — барбадосский юрист, землевладелец и политик, председатель Палаты собрания (1883—1885, 1887—1889, 1891—1898).
  — британская комедийная сценаристка, продюсер и режиссёр, лауреат Эдинбургской комедийной премии в составе труппы Writer’s Inc. (1982).
 Пайл, Глэдис (1890—1989) — американский политик, первая женщина-сенатор от республиканцев, первая женщина-сенатор Южной Дакоты.
 Пайл, Говард (1853—1911) — американский художник-иллюстратор и писатель.
  (1949—2019) — американский политик, вождь чокто в штате Оклахома (1997—2014).
 Пайл, Денвер (1920—1997) — американский актёр кино и телевидения, режиссёр.
 Пайл, Джон:
  (1860—1902) — американский юрист, генеральный прокурор штата Южная Дакота (1899—1902).
 Пайл, Джон Говард (1906—1987) — американский политик, губернатор Аризоны (1951—1955).
  (род. 1951) — британский атмосферный химик, заведующий кафедрой физической химии Кембриджского университета (с 2007), обладатель медали Дэви (2018).
 Пайл, Джордж Дуглас Лори (1883—1965) — барбадосский политик, председатель Палаты собрания (1934, 1937, 1942—1944).
  (1863—1938) — американская художница, поэтесса и писательница.
  (род. 1936) — американский историк-японист, лауреат премии Японского фонда (2008).
 Пайл, Майк:
 Пайл, Майк (род. 1975) — американский боец ММА.
  (1939—2015) — игрок в американский футбол, чемпион Национальной футбольной лиги в составе клуба «Чикаго Беарз» (1963).
 Пайл, Мисси (род. 1972) — американская актриса и певица.
 Пайл, Николас:
  — британский дипломат, посол Великобритании в Ботсване (2013—2016), и. о. губернатора Гибралтара (2020).
  (род. 2000) — британский пловец, чемпион Европы в эстафете 4×100 м комплексным плаванием среди мужчин и в смешанном разряде (2018), чемпион Великобритании по плаванию на 50 м на спине (2018).
  (1937—2021) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Балтимор Колтс».
 Пайл, Пип (1950—2006) — британский барабанщик.
  (1849 — ?) — американский матрос, обладатель Медали Почёта за спасение на водах (1872).
 Пайл, Роберт Майкл (род. 1947) — американский лепидоптерист, писатель и преподаватель.
  (1856—1931) — ирландский политик, шериф (1898) и лорд-мэр (1900—1901) Дублина.
  (род. 1980) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Канзас-Сити Чифс» и «Даллас Ковбойс».
  (1829—1889) — американский политик, губернатор Территории Нью-Мексико (1869—1871).
  (1935—1997) — ирландский журналист, главный редактор газеты The Irish Times (1974—1977).
  (1884—1976) — британский генерал.
  (ок. 1617—1649) — английский политик, член Палаты общин (1645—1649).
  (род. 1988) — австралийский регбист, игрок турнира «Супер Регби» в составе клуба «Ребелс».
  (род. 1956) — барбадосский велогонщик, участник Олимпийских игр (1984).
  (1876—1936) — американская художница-иллюстратор.
 Пайл, Энди (род. 1945) — британский бас-гитарист и автор песен.
 Пайл, Эрни (1900—1945) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии.
  (1910—2004) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.

Псевдонимы, вымышленные персонажи
  (род. 1988; наст. имя — Эрико Хори) — корейско-японская певица и актриса.
  — персонаж сериала «Шоу Энди Гриффита» (1960—1968) в исполнении Джима Нэйборса.
  — персонаж сериалов «Шоу Энди Гриффита» и  (1968—1971) в исполнении Джорджа Линдси.

Прочее 
  — деревня в Уэльсе (Великобритания).